Broad peut désigner :

Patronyme 

 Charlie Dunbar Broad (1887-1971), philosophe britannique ;
 Chris Broad (né en 1957), joueur de cricket anglais ;
 Edythe Broad (née en 1936), collectionneuse d'art et philanthrope américaine ;
 Eli Broad (1933-2021), homme d'affaires et philanthrope américain ;
 Neil Broad (né en 1966), tennisman sud-africain naturalisé britannique ;
 Stuart Broad (né en 1986), joueur de cricket anglais, fils de Chris Broad ;
 William Broad (1951- ), journaliste scientifique américain ;
 William Michael Albert Broad, dit Billy Idol (né en 1955), chanteur britannique.

Toponyme

 Broad Brook, ville du Connecticut, aux États-Unis ;
 Broad Canyon Wilderness, aire protégée du Nouveau-Mexique, aux États-Unis ;
 Broad Peak, sommet situé entre la Chine et le Pakistan, dans le massif du Karakoram, dans l'Himalaya ;
 , un nom de rue ;
 the Broads, parc national du Norfolk et du Suffolk, en Angleterre ;
 le Broad Contemporary Art Museum, section du Musée d'Art contemporain de Los Angeles, aux États-Unis ;
 Barton Broad, rivière du Norfolk, en Angleterre ;
 la rivière Broad, rivière de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud
 la French Broad, rivière des États-Unis, affluent du Tennessee ;

Entreprise
 Kaufman & Broad, groupe immobilier français.

Homonymie de toponyme